Nouvion ist Name oder Namensbestandteil mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Nouvion im Département Somme
 Le Nouvion-en-Thiérache im Département Aisne
 Nouvion-et-Catillon im Département Aisne
 Nouvion-le-Comte im Département Aisne
 Nouvion-le-Vineux im Département Aisne
 Nouvion-sur-Meuse im Département Ardennes